Die Fußball-Oberliga Hessen 1979/80 war die zweite Spielzeit der vom Hessischen Fußball-Verband durchgeführten Oberliga Hessen als Amateur-Oberliga.

Der Meister der Oberliga Hessen war zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga berechtigt, welchen der KSV Hessen Kassel mit vier Punkten Vorsprung auf den Vorjahres-Absteiger aus der zweiten Liga KSV Baunatal erreichte. Zugleich qualifizierte sich Kassel damit auch für die deutsche Amateurmeisterschafts-Endrunde, in der die Mannschaft im  Halbfinale gegen die Zweitvertretung vom VfB Stuttgart verlor.

In die untergeordneten Landesligen stiegen Viktoria Sindlingen und die SpVgg Olympia Kassel ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die SG Bad Soden aus der Staffel Nord, Eintracht Haiger aus der Staffel Mitte sowie die SpVgg Bad Homburg aus der Staffel Süd, als jeweiliger Staffelmeister auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Hessenmeister

Literatur

Weblinks 

1980
Fußballsaison 1979/80